Чемпіонат Угорщини з футболу 1958—1959 — 56-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вчетверте здобув Чепель.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. З клубу Галадаш було знято 2 очки.
2. Після закінчення сезону клуб Дорог Баняс змінив назву на Дорог.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1958-59
Угорщина
Угорщина
1958 в угорському спорті
1959 в угорському спорті